Die Hong Kong Open 2006 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Sie fanden vom 28. August bis 2. September statt.

Sieger und Platzierte

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 Hong Kong Badminton Association
 Resultate

World Badminton Grand Prix 2006
2006